Max eller maks har flere betydninger:

Navn 
 Max (navn) - anvendes som drengenavn.

Max som efternavn 
 Adolphe Max - var en belgisk politiker.
 Gabriel von Max - var en tysk maler.

Fiktion

Bøger 
 Max og Moritz – titlen på en børnefortælling af Wilhelm Busch fra det 19. århundrede.
 Max Havelaar (roman) – roman af Multatuli fra 1860.

Film & TV 
 Max Havelaar (film) – titlen på en film af Fons Rademakers fra 1976.
 Mad Max – titlen på en film med med Mel Gibson i titelrollen fra 1979. Filmen fik efterfølgerne Mad Max 2 og Mad Max i Tordenkuplen.
 Max (film) – titlen på en dansk film fra 2000.
 Max (tv-serie) – titlen på en dansk serie fra 2007.
 Max Pinlig – titlen på en dansk serie fra 2008, forsættelse af tv-serien Max.
 Max og Mule – en tegnefilmserie til tv fra The Walt Disney Company.

Figurer 
 Max Bjævermose – figur i Tintin.
 Max (Max og Mule) – Fedtmules søn i tegnefilmserien Max og Mule.
 Max Motor – optræder som en robet i Darkwing Duck.

 Computerspil 
 Max Payne'' – titelperson i et computerspil.

Andet 
 Maksimum - forkortelse
 Max Hamburgerrestauranger - svensk fast-food kæde
 Max Havelaar Fonden – garantimærke for bæredygtig handel